Пётр Василий Войтович (; 10 июня 1862, Перемышль — 1936, Львов) — украинский , творчество которого наложило заметной отпечаток на облик города Львова.

Биография 
1890 окончил Венскую академию искусств. Дополнительно стажировался в Италии в Риме и Флоренции. Во Львов вернулся в середине 90-х годов XIX века. Приобрёл опыт под руководством Л. Маркони. Скульптуры Войтовича украшают общественные места и культовые сооружения Львова.

Скульптуры П. Войтовича во Львове 
Наиболее известными являются медные скульптуры работы Войтовича, которые украшают Львовскую Оперу. Это «Слава», «Гений музыки» и «Гений драмы и комедии» — чрезвычайно выразительные и динамичные фигуры установленные у входа театра, ряд скульптур его авторства украшает интерьер театра.
Фронтон главного вокзала Львова украшает скульптурная композиция работы Войтовича, символизирующий Львов и Железную дорогу.
К менее известным (но не хуже) Работ Войтовича относятся:
 Статуя Св. Флориана, покровительница пожарных, которая украшает фронтон главного штаба львовских пожарных на ул. Подвальной, 6;
 Шесть аллегорических скульптур (ныне почти разрушенных) На фасаде дома Ландау (ул. Дорошенко, 19);
 Барельеф и «Искусство» и «Труд» над входом в Железнодорожный техникум (ул. Снопковская, 47),
 Ряд скульптур в Латинском кафедральном соборе во Львове.
Вероятно к его работам относятся:
 Скульптуры в нишах второго этажа на фасаде бывшего Пассажа Феллер (проспект Свободы, 35),
 Атлант и при входе в дома по ул. Грабовского, 11.
 В Национальном музее хранится скульптура Войтовича «Муза».

Едва ли не самым величественным из произведений П.Войтовича является скульптурная композиция «Распятие», размещенная на главном фасаде костела Св. Эльжбеты (ныне церковь Св. Елизаветы и Ольги) на пл. Кропивницкого во Львове. Убранству этого храма Войтович уделял особое внимание, поскольку жил неподалеку. Большинство внутренних отделок храма была уничтожена в советское время (в частности алтарь Св. Иосифа работы Войтовича), но осталась ещё одна его работа в необарочный амвон.

Умер Петр Войтович во львовском убежище для Художников и Литераторов, которое было основано львовским предпринимателем Робертом Домсом (Robert Doms), в паре сотен метров от костела, в котором Войтович воздал много своих творческих работ.

За пределами Львова 
 Четыре конных фигуры австрийских фельдмаршалов Л. фон Дауна, Г. фон Лаудона, А. Ф. фон Трауна и Л. А. Кевенхюллера для венского памятника императрице Марии Терезии (1885).
 Невольник. Гипс. Серебряная медаль в Академии искусств в Вене. Национальный музей в Кракове (1885).
 Персей с головой Медузы. Бронзовый отлив композиции находится в Национальном музее в Кракове (1886—1887).
 Фигуры св. Яна Евангелиста и св. Юзефа из каррарского мрамора для Тернополя (1911). Уничтоженные во время Второй мировой войны.
 Шестьдесят аллегорических и мифологических фигур для парка и дворца нефтяного промышленника и министра Владисава Длугоша в Сярах у Горлице (1912, Польша)
 Памятник Яну Килинскому в Стрыю (1929). Не сохранился.

Галерея

Источники 
 Jurij Biriulow Rzeźba lwowska — Warszawa: Neriton, 2007. — Ст. 122—130. ISBN 978-83-7543-009-7

Ссылки 

 Петр Войтович // Центр городской истории Центрально-Восточной Европы. 
 Войтович Петр // Энциклопедия Львова. — Т. 1. — С. 421.

Выпускники Венской академии искусств